Mont Royal oder Mont-Royal ist der Name von geographischen Objekten:

bei Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland:
 Mont Royal (Berg), Bergrücken in Moselschleife
 Mont Royal (Festungsruine), Festungsruine auf diesem Bergrücken
 Kaserne Mont Royal, ehemalige Liegenschaft der Bundeswehr auf diesem Bergrücken

in Québec, Kanada:
 Mont-Royal, Gemeinde
 Mont Royal (Montreal), Hausberg von Montreal
 Mont-Royal (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

in Lothringen, Frankreich:
 Mont-Royal bzw. Königsberg, alternativer Name der ehemaligen Gemeinde Saareinsberg, heute Ortsteil von Goetzenbruck

Mont Royal steht auch für:
 Mont Royal, Roman des Schriftstellers Werner Beumelburg

Siehe auch:
 Mount Royal